Арманкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Арманкур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма